Карамышевская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Псковском районе Псковской области России.

Административный центр — село Карамышево — находится в 33 км к востоку от города Псков, на железной дороге Печоры — Псков — Порхов — Дно и автодороге Псков — Порхов (). Железнодорожная станция Карамышево .

География 
Территория волости граничит на западе с Ядровской и Москвинской волостями, на северо-западе и севере — с Торошинской волостью Псковского района и Стругокрасненским районом, на востоке и юге — с Порховским районом Псковской области.

История 
В 1927—1931 и 1935—1963 годах территория современной волости входила в Карамышевский район, который включал сельсоветы: Большезагорский, Выставский, Горский, Задорожский, Лопатинский, Мелётовский, Пикалихинский, Ручьёвский, Старонейский, Талецкий, Шевелёвский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года, Горский и Мелётовский сельсоветы были включены в Большезагорский сельсовет, Шевелёвский — в Выставский, Задорожский — в Пикалихинский, а Ручьёвский — в Талецкий.

Решением Псковского облисполкома от 11 апреля 1958 года из части Пикалихинского сельсовета был образован Задорожский сельсовет. Решением Псковского облисполкома от 25 апреля 1960 года, Талецкий сельсовет был включён в Большезагорский сельсовет; также были объединены Лопатинский и Сакоевский сельсоветы в Осиновичский сельсовет, а Пикалихинский и Старонейский сельсоветы образовали Карамышевский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Карамышевский район был упразднён, а его сельсоветы (в границах 1935—1959 годов) вошли в Псковский район.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Карамышевский сельсовет превращён в Карамышевскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было образовано также муниципальное образование Карамышевская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Псковский район со статусом муниципального района.

На референдуме 1 марта 2009 года было поддержано объединение Карамышевской, Большезагорской, Выставской (д. Быстрецово), Задорожской (д. Лопатово) и Осиновичской волостей в единую волость. Изменения, внесенные Законом Псковской области от 5 ноября 2009 года N 911-оз по вопросу объединения волостей, вступили в силу с 1 января 2010 года. Таким образом, бывшие волости (Большезагорская, Выставская, Задорожская, Осиновичская) были упразднены и включены с 1 января 2010 года в состав Карамышевской волости.

Население

Населённые пункты 
В состав Карамышевской волости входят 185 населённых пунктов, в том числе 1 село (Карамышево), 1 станция (Кебь) и 183 деревни

Законом Псковской области от 22 декабря 2010 года у одной из деревень под названием Кебь был сменён тип населённого пункта с деревни на станцию.

Законом Псковской области от 29 декабря 2014 года из состава волости были исключены и упразднены деревни Бубнево и Савино.

Примечания 

Муниципальные образования Псковского района
Сельские поселения Псковской области